PHS steht für:
 Personal Handyphone System, ein Mobilfunksystem im Bereich 1880–1930 MHz
 Puijon Hiihtoseura, finnischer Skisprungverein
 Periarthritis humeroscapularis, siehe Frozen Shoulder
 Parteihochschule „Karl Marx“, 1946 gegründet und seinerzeit dem ZK der SED unterstellt
 Perfektes Haar-System, eine Technik beim Bau von Buddelschiffen
 IATA-Code für den Flughafen der Stadt Phitsanulok, Thailand
 Polizeihubschrauber
 Poly(hydroxystyren) bzw. Poly(hydroxystyrol)
 Polizeihubschrauberstaffel Sachsen (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

PHS